Entomologia
 Bernat pudent, insecte de la família Pentatomidae
 Bernat pudent, insecte de la família Miridae